1 historyczna miejscowość w Polsce:
 Miłobądź – nieistniejąca osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Ostrowice

Zobacz też 
 Miłobądz

Linki zewnętrzne